Nathan Mischonzniki (* Ende des 19. Jahrhunderts; † Mitte des 20. Jahrhunderts) war ein rumänischer Kaufmann.

Mischonzniki war Musikunternehmer und besaß seit 1900 eine deutsche Firma, die Musikinstrumente und Notenbücher vertrieb. 1932 kaufte er gebrauchte Produktionsmaschinen zur Schallplattenproduktion aus dem deutschen Werk Kristall und brachte sie nach Bukarest. Nach einem Jahr waren die Maschinen zur Herstellung einsatzbereit, und Mischonzniki gründete die erste Plattenfabrik im östlichen Europa, die er Electrecord nannte. 1934 erschien die erste Aufnahme von Electrecord. Das Unternehmen war jahrzehntelang der Produzent zahlreicher Tonträger diverser Musikrichtungen, darunter Jazz, Popmusik, Rockmusik und Folkloremusik namhafter Komponisten und Interpreten aus Rumänien.

Einzelnachweise 

Musikproduzent
Unternehmer (Rumänien)
Rumäne
Geboren im 19. Jahrhundert
Gestorben im 20. Jahrhundert
Mann